В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1169 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1169 году

Январь 
 2 января — Бланшфор, Бертран де — великий магистр ордена тамплиеров (1156—1169).
 Шавар — везир Египта (1163—1169). Убит.

Февраль 
 6 февраля — Торос II — армянский князь из династии Рубенидов, властелин Киликии (1144/1145 — 1169)

Май 
 30 мая — Найджел — епископ Или (1133—1169)

Июнь 
 27 июня —  — немецкий теолог и деятель григорианской реформы, называемый немецким Бернардом Клервоским

Июль 
  — епископ Чичестера (1147—1169)
 Алиса Намюрская — графиня-консорт Эно, жена Балдуина IV де Эно

Октябрь 
 23 октября —  — архиепископ Трира (1152—1169)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Асад ад-Дин Ширкух I ибн Шади — военачальник (исфахсаллар) и везир дамаскского атабека Hyp ад-дина Махмуда ибн Занги (1146—1174), амир Хомса (1154—1169), великий везир Египта (1169)
  — епископ Вроцлава (1149—1169)
  — епископ Данкелда (ок. 1147—1169)
 Гуго де Лузиньян — старший сын и наследник Гуго VIII де Лузиньяна, регент отцовских владений с 1163 года. 
 Мерконе, Джованни — католический церковный деятель XII века, кардинал-священник Санти-Сильвестро-э-Мартино (1150—1169)
  — эмир Дамаска (1140—1154)
 Педру Афонсу— португальский дворянин, внебрачный сын Афонсу I Великого, первый великий магистр Ависского ордена
 Стефан дю Перш — канцлер Сицилийского королевства(1166—1168), архиепископ Палермо (1167—1168)

См. также 

 Список умерших в 1168 году
 Список умерших в 1170 году

1169